Gniewosz z Dalewic (zm. 1406) – rycerz polski, podkomorzy krakowski, kasztelan sandomierski
 Gniewosz z Dalewic (zm. ok. 1445) – rycerz polski, dowódca oddziału zaciężnych ze Śląska, Czech i Moraw w bitwie pod Grunwaldem, syn Gniewosza zm. w 1406